Cristina Del Valle puede referirse a:

 Cristina del Valle, actriz argentina
 Cristina del Valle, cantante española